Калмы́цкий у́зел — крепёжный узел-самосброс, образующий незатягивающуюся петлю. Узел повсеместно использовали вплоть до середины ХХ столетия при работе с лошадьми. На Алтае и в других животноводческих регионах России владельцы лошадей хорошо знают и применяют этот узел по настоящее время. Используют также для привязывания верёвки к дереву, столбу, кольцу. В морском деле — удобен при подъёме инструментов на мачты, трубы, за борт судна, также для привязывания выброски (бросательного конца) к огону швартова при швартовке. Хорошо держит при постоянной и переменной нагрузках. Развязывается быстро. За рубежом — неизвестен.

В МЧС калмыцкий узел именуют «петлёй МЧС №2».

Применение

В быту 
 Привязывание домашнего скота

В морском деле 
 Для подъёма различных инструментов: вёдер, кистей на мачты, трубы, за борт судна
 Для привязывания выброски (бросательного конца) к огону швартова при швартовке

Литература 
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. ISBN 5-277-01807-7
 Куряшкин Андрей Николаевич, Техника вязки узлов. Теория и практика. — Семей. 2014. — 842 с. ISBN 978-601-80497-5-0
 Василий Васильевич Новиков, Узлы. Способы вязания и применение, — М.: ООО Издательство Лабиринт Пресс, 2003. — 48 с., 10000 экземпляров ISBN 5-9287-0413-5
 Григорьев В. В., Грязнов В. М., Судовые такелажные работы, Изд. 4-е, перераб. и доп. М., «Транспорт», 1975, 112 с.
 Демус Валерий Анатольевич, Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовые: Издательство «Клуб Семейного Досуга»; 2014; С. 288 
 Авт.-сост. В. В. Ткаченко, С. И. Стовбун, Худож. У34 Н. Н. Колесниченко, Узлы и сети, — ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. — 94, |2| с. — (Удачная рыбалка).

См. также 
 Список узлов

Примечания

Ссылки 
 Калмыцкий узел — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»

 
 
 видео 1
 видео 2
 видео 3

Концевые петли
Незатягивающиеся петли
Быстроразвязывающиеся узлы
Бытовые узлы
Узлы